Крымское эхо — крымское информационно-аналитическое интернет-издание. Язык издания — русский. Заявленная редакцией главная цель — формирование позитивного имиджа Крыма и крымчан за пределами полуострова, а также создание материалов, интересных его жителям.

Описание 
На сайте представлены рубрики: «политика», «экономика», «культура», «Крымография», в которой описывается значимые, памятные, красивые и интересные места Крыма; «Знать и помнить», в которой историки и публицисты со всего СНГ рассказывают о важных событиях, происходивших на полуострове и за его пределами. Так же на сайте представлена колонка с памятными датами и юбилеями Крыма, фото-окно с уникальными фотокадрами со всего полуострова, доска объявлений. Отдельно существует раздел «Библиотека», в котором в свободном доступе находятся книги о Крыме, предоставленные авторами. 

На сайте работает общественная редколлегия, в лице таких видных общественных деятелей, таких как Киселёв С. Н., Мальгин А. В., Никифоров А. Р.

Слоган издания — «В Крыму говорят — весь мир слышит».

История 

4 октября 2007 года сайт «Крымское эхо» начинает свою работу. Основатель издания и его главный редактор — Гаврилева Наталья Ивановна — заслуженный журналист Крыма, в прошлом главный редактор издания «Крым.ru» и заместитель главного редактора газеты «Крымское время»

В мае 2011 начинает выходить и бумажная версия «Крымского эха», издающееся в рекламных целях (св-во о регистрации КМ 1701-453ПР от 17.05.2011 г.). После присоединения Крыма к России 18 января 2017 года издание получило российскую аккредитацию.

В апреле 2012 года сайт издания был атакован неизвестными хакерами, пострадала часть данных (позже все было восстановлено), взломщики вымогали деньги. Тем не менее, сайт довольно быстро восстановил свою работу в полном объёме

В феврале-марте 2014 года сайт «Крымского эха» насчитывал более 11 тысяч разноплановых публикаций и достиг пикового показателя - 88.5 тысяч среднемесячных посетителей, в дальнейшем посещаемость сайта неуклонно снижалась и после 2015 года не превышает с среднем 1000-1200 посетителей в месяц.

В 2014 году издание заняло 10 место в рейтинге ТОП-20 самых цитируемых СМИ Республики Крым и города Севастополя по версии компании  Медиалогия, после 2015 года из 20 выбыло и не возвращалось.

С учётом деятельности издания его главный редактор Гаврилева Н. И. занесена на Украине в списки сайта "Миротворец".

Издание входит в число 14 СМИ, имеющих аккредитацию в Государственном Совете Республики Крым.

Награды 
«Крымское эхо» получило второе место на XI Республиканском конкурсе «Жемчужина Крыма» в номинации «За пропаганду Крыма в средствах массовой информации», в 2011 году конкурс «Серебряное перо» наградил издание грамотой «За профессиональное мастерство», а в 2012 «Серебряное перо» отметил одного из авторов «Крымского эха» Тамару Кулыбышеву спецпризом под названием «Крымские приоритеты».

Примечания

Литература 
 Малярчук-Прошина У. О., Крапалёва У. Е. Особенности использования стилистически сниженной лексики на примере крымских изданий («Крымская правда», «Крымское эхо») // Наука России: цели и задачи. — Сборник научных трудов по материалам XVIII международной научной конференции. Екатеринбург, 10 декабря 2019 года. — С. 54-59.

Ссылки 
 Официальный сайт

Рунет
Интернет-СМИ России
Сайты по алфавиту
Средства массовой информации Крыма